Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 1997/98, waarin de club de beker en Ligapokal veroverde.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Eindstand

(K) = verdedigend kampioen, (B) = bekerwinnaar, (P) = gepromoveerd

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

1997
Duitse voetbalclub 1997/98